Mävers ist der Familienname folgender Personen:
 Marie Mävers (* 1991), deutsche Hockeyspielerin
 Veit Mävers (* 2000), deutscher Handballspieler